Адам Керстен (6 апреля 1930, Кутно — 11 января 1983, Варшава) — польский историк, профессор.

Биография 
Работал в университете им. М. Склодовской-Кюри (Люблин), в Институте истории Польской АН. Был знатоком польских архивов Речи Посполитой 16-17 века. Написал несколько фундаментальных трудов по истории Польши; значительное место в них занимает запорожское казачество и Гетманщина времён Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Юрия Хмельницкого, Павла Тетери.

Опубликовал монографии, посвящённые коронному канцлеру Ерониму Радзейовскому («Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji», 1988) и восстанию Александра-Леона Костки-Наперского (1651) («Na tropach Napierskiego. W kręgu mitów i faktów», 1972), перевёл и прокомментировал издание той части хроники Веспасиана Каховского, где говорится о годах т. н. Потопа (1655—1657), упорядочил и издал с собственным предисловием классическую работу В. Чермака о Яне II Казимире.

Был научным консультантом фильма Ежи Гофмана «Потоп» (1974, по роману Генрика Сенкевича). Всегда стремился к объективному освещению исторических событий, в связи с чем развенчал ряд мифов, созданных Генриком Сенкевичем.

Труды 
 Opowieści o szwedzkim najeździe (1956)
 Chłopi polscy w walce z najazdem szwedzkim 1655—1656 (1958)
 Z badań nad konfederacją tyszowiecką (1958)
 Geneza nowej gigantomachii' (1958)
 Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r. (1959)
 Stefan Czarniecki 1599—1665 (1963)
 Obrona Klasztoru w Jasnej Górze (1964)
 Sienkiewicz — «Potop» — Historia (1966)
 Historia dla klasy II liceum ogólnokształcacego (1968)
 Na tropach Napierskiego. W kręgu mitów i faktów (1970)
 Warszawa Kazimierowska 1648—1668: miasto, ludzie, polityka (1971)
 Historia Szwecji (1973)
 Szwedzi pod Jasną Górą 1655 (1975)
 Historia powszechna, 1648—1789 (1978)
 Historia powszechna, wiek XVII (1984)
 Hieronim Radziejowski: studium władzy i opozycji (1988)

Источники 
 «Мицик Ю. А.» Адам Керстен  // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2007. — Т. 4 : Ка — Ком. — 528 с. : ил. — ISBN 978-966-00-0692-8.

Ссылки 
 «Ewa Brudzyńska». Adam Kersten  // Encyklopedia Solidarności
 Jerzy Jedlicki Adam Kersten: Suwerenność historyka, «Gazeta Wyborcza», 13.01.2008.

Историки Польши
Исключённые из ПОРП